Bastian Steger (* 19. März 1981 in  Oberviechtach) ist ein deutscher Tischtennisspieler. Ab der Saison 2014/15 spielte er für den Tischtennisbundesligisten SV Werder Bremen. Zur Saison 2019/20 wechselte er zum TSV Bad Königshofen.  Der rechtshändige Angriffsspieler spielt im Shakehand-Stil. Sein Spezialschlag ist der Rückhand-Topspin. Er bestritt 67 Länderspiele.

Jugend 
Mit sieben Jahren kam Bastian Steger unter Anleitung seines Vaters zum Tischtennis. 1990 wurde er Sieger der Breitensportveranstaltung mini-Meisterschaften. Danach widmete er sich intensiver dem Tischtennissport, setzte aber die Priorität auf eine solide Schulausbildung. Es folgten mehrere Siege bei Schüler- und Jugendveranstaltungen des Landes Bayern. 1995 wurde er zusammen mit Daniel Demleitner Deutscher Meister der Schüler im Doppel. Im Einzel erreichte er bei den Junioren 1999 das Endspiel.

Etablierung in der Weltspitze 
Zur Saison 2000/01 wechselte Steger zu Borussia Düsseldorf in die 1. Bundesliga, im September 2001 rückte er erstmals in die Top 100 der Weltrangliste vor. 2002 nahm er zum ersten Mal an einer Europameisterschaft teil und gewann mit der Mannschaft Silber, genau wie im Jahr darauf, in dem er außerdem seine erste Weltmeisterschaft spielte und mit Borussia Düsseldorf deutscher Meister wurde. Bei der WM 2005 kam er bereits unter die letzten 32 und gewann 2006 im Team Bronze. In diesem Jahr folgte zudem sein Wechsel zum Bundesligisten TTC Frickenhausen, mit dem er in der Saison 2006/07 auf Anhieb Meister wurde. Von 2007 bis 2009 war er an Deutschlands ersten drei Europameistertiteln beteiligt, 2010 folgten seine erste Europe Top 12-Teilnahme, die er mit dem 9. Platz abschloss, und die Silbermedaille mit der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft. Zur Saison 2010/11 wechselte er innerhalb der Bundesliga zum 1. FC Saarbrücken.

Mit dem Einzug ins Finale der Pro Tour Finals in Korea 2010 erlebte Bastian Steger seinen bisherigen Karrierehöhepunkt. Nur im Finale musste er sich Jun Mizutani aus Japan geschlagen geben, nachdem er zuvor Teamkollege Dimitrij Ovtcharov und den ehemaligen Olympiasieger Ryu Seung-min aus dem Turnier geworfen hatte. Durch die Finalteilnahme kletterte Bastian Steger im Januar 2011 auf den 22. Rang der Weltrangliste, bei der EM im selben Jahr gewann er mit dem Team seine vierte Goldmedaille.

Am 6. März 2011 gelang ihm ein zweifacher Triumph bei der deutschen Meisterschaft in Bamberg: Nach seinem Doppelsieg mit Partner Lars Hielscher konnte er im Finale des Herren-Einzels Dimitrij Ovtcharov besiegen; beide Finalspiele wurden erst im siebten Satz entschieden. Im März 2012 konnte er in Abwesenheit des deutschen Rekordmeisters Timo Boll seinen Titel verteidigen. Im Finalspiel wies er erneut Dimitrij Ovtcharov in einem Sieben-Satz-Match in die Schranken.

Bei den Olympischen Spielen 2012 in London erreichte er mit der deutschen Nationalmannschaft nach Siegen über Schweden und Österreich das Halbfinale, das mit 1:3 gegen China verloren ging. Steger verlor dabei sowohl im Doppel als auch das entscheidende dritte Einzel. Im Spiel um Bronze besiegte die deutsche Mannschaft Hongkong mit 3:1. Außerdem gab es in diesem Jahr erneut Silber bei der Team-WM. Bei den Europameisterschaften 2012 und 2013 kam Steger im Einzel jeweils in das Halbfinale und gewann damit die Bronzemedaille. 2013 unterlag er dabei dem Teamkollegen und späteren Sieger Dimitrij Ovtcharov mit 2:4. Zudem gehörte er zur Mannschaft, die den Titel gewann, wurde aber nicht eingesetzt.

Zur Saison 2014/15 wechselte er zu Werder Bremen. Im September und Oktober 2014 erreichte er mit Platz 18 in der Weltrangliste seine bisher beste Platzierung, nahm in diesem Jahr aber an den Team-Welt- und Europameisterschaften nicht teil. Seine gute Platzierung ermöglichte ihm dafür die Teilnahme am Europe Top 16 Anfang 2015, wo er allerdings mit drei Niederlagen in der Gruppenphase ausschied. Bei der WM 2015 schied er in der Runde der letzten 64 aus, sodass er in diesem Jahr in der Weltrangliste wieder zurückfiel und nicht für die Europameisterschaft nominiert wurde. In den folgenden Monaten verbesserte er sich allerdings wieder, erreichte 2016 beim Europe Top 16 Platz 8 und nahm erfolgreich an der Qualifikation für die Olympischen Spiele teil, bei denen er, wie schon 2012, im Team zum Einsatz kam und mit Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll Bronze gewann. Sein Abschneiden beim Europe Top 16, bei dem Timo Boll gefehlt hatte, ermöglichte ihm seine erste Teilnahme am World Cup. Dort erreichte er das Achtelfinale, vergab gegen Simon Gauzy aber im sechsten Satz drei und im siebten Satz noch einmal zwei Matchbälle und verlor mit 3:4. Durch seinen Verzicht auf die Teilnahme an der EM 2016 war er bei drei Europameisterschaften in Folge nicht vertreten, obwohl er jeweils zu den vier in der Weltrangliste am besten platzierten Deutschen gehört hatte. Bei der Team-WM 2018 gewann er mit der deutschen Mannschaft wieder Silber, obwohl Boll, Ovtcharov und Franziska wegen Verletzungsproblemen nur eingeschränkt zur Verfügung standen.

2022 während der Europameisterschaft wurde er vom Deutschen Tischtennisbund DTTB offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet.

Steger war Sportsoldat und gehörte als Stabsunteroffizier zur Sportfördergruppe Mainz.

Spielstil 
Steger ist wie fast alle Topakteure Angriffsspieler. Die Besonderheit bei Stegers Spiel besteht jedoch darin, dass er beidseitig stark agiert und sich so nicht nur auf seine Vorhand verlässt. Er kann dabei auf einen guten Rücktopspin sowie -konter zurückgreifen. Das erlaubt ihm auch eine nahezu neutrale Stellung am Tisch, da er seine Rückhand nicht fortwährend umlaufen muss.

Auszeichnungen 
 2008: 3. Platz Sportler des Jahres mit dem Nationalteam
 2011, 2012, 2014: Saarländische Mannschaft des Jahres

Größte Erfolge 
Einzel
 Europameisterschaft: Bronze 2012, 2013
 Deutscher Meister: 2011, 2012
 Pro Tour Grand Finals: Finale 2010
 Slovenian Open: Bronze 2010

Doppel
 Deutscher Meister: 2003, 2006, 2011, 2012, 2014
 DTTB-TOP-12: Sieger 2003
 Brasil Open: Sieger 2011
 Korea Open: Sieger 2010
 Slovenian Open: Silber 2010
 Polish Open: Silber 2009
 Australian Open: Bronze 2007
 Japan Open: Silber 2002
 Italian Open: Silber 2002

Mannschaft
 Olympische Spiele: Bronze 2012 und 2016
 Weltmeisterschaft: Bronze 2006, Silber 2010, 2018
 Europameisterschaft: Gold 2007, 2008, 2009, 2011, Silber 2002, 2003
 Europaliga: Sieger 1999, 2000 und 2001
 Jugend-Europameisterschaft: 1998
 Deutscher Meister: 2003, 2007
 Deutscher Pokalsieger: 2007, 2012

Turnierergebnisse

Literatur 
 Christian Efing: Bastian Steger – Die Schule geht noch vor, Zeitschrift DTS, 1998/9 Seite 26–27
 Matthias Goergens: Immer volle Pulle, Zeitschrift tischtennis, 2005/8 Seite 8–11

Einzelnachweise

Weblinks 

  (abgerufen am 26. April 2012)
  (abgerufen am 21. Juni 2014)

Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (TTC Frickenhausen)
Tischtennisspieler (1. FC Saarbrücken)
Tischtennisspieler (Werder Bremen)
Tischtennisspieler (TSV Bad Königshofen)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Träger des Silbernen Lorbeerblattes
Sportsoldat (Bundeswehr)
Deutscher
Geboren 1981
Mann